LG Group – koreańskie przedsiębiorstwo
 Lietuvos Geležinkeliai – litewski narodowy przewoźnik kolejowy
 Luxair – luksemburskie linie lotnicze